Військова рада — урядовий орган в гетьманській Україні.
 Військова рада — урядовий орган в Китаї часів династії Цін.
 Військова рада — білоруська організація